Jean-François Boetsch est un président du FC Mulhouse. Arrivé au club en , et devenu président au cours de la saison 1991-1992 alors que le club se trouve en Division 2, il démissionne au cours de la saison 1996-1997 ; le club sera resté en D2 sous son mandat.

En janvier 1993, il propose au maire de la ville de rebaptiser le stade de l'Ill en « Stade Frédéric Johansen », en l'honneur du joueur international espoir décédé fin 1992.

Notes et références 

Dirigeant français de football
Dirigeant du Football Club de Mulhouse